Костюко́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Костюк ← Константин.

Известные носители:
 Костюкович, Елена Александровна (род. 1958) — российская писательница и переводчица.
 Костюкович, Пётр Иванович (1923—1982) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

См. также

Примечания